

Film 
Leones – film del 2012 diretto da Jazmín López

Geografia 
 Argentina
Leones – città della provincia di Córdoba
 Panama
Leones – comune della provincia di Herrera
Leones – comune della provincia di Veraguas